Хомутина:
 Хомутина — часть конской упряжи.
 Хомутина — река в России, протекает в Кемеровской области, Новосибирской области.
 Хомутина — река на полуострове Камчатка в России.